Rohožník kan verwijzen naar meerdere gemeenten in Slowakije:
 Rohožník (okres Humenné)
 Rohožník (okres Malacky)